Red Dress (Sugababes) - single van de band Sugababes
 The Red Dress (toneelstuk) (La robe rouge) - een Frans toneelstuk uit 1900 geschreven door Eugène Brieux
 The Red Dress (film) - Frans film uit 1933 gebaseerd op bovenstaand toneelstuk

 Dress Red Day - themadag van de Hartstichting